Goderich – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Goderich – miasto w Sierra Leone